Чемпионат Дании по шахматам 1927 проходил в Вордингборге с 12 по 15 мая.

Соревнование было проведено по швейцарской системе в 7 туров. В турнире участвовали 10 шахматистов. Эрик Андерсен стал в четвёртый раз чемпионом страны. Он прошел турнирную дистанцию без поражений, но сделал много ничьих, однако никто из конкурентов не смог этим воспользоваться. На пол-очка от победителя отстали Й. Петерсен и К. Рубен. Они также сделали много ничьих, при этом Петерсен проиграл Андерсену, но сумел победить Рубена.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1927
 Skakbladet / 23. Aargang Nr. 6., Juni 1927

Чемпионаты Дании по шахматам
1927 год в шахматах